Paul Ziller ist der Name folgender Personen:

* Paul Ziller (Architekt) (1846–1931), deutscher Architekt
 Paul Ziller (Regisseur) (* 1957), US-amerikanisch-kanadischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent